Jens Christensen er navnet på flere personer:

 Jens Christensen (politiker, 1788-1856) – dansk politiker, MF og medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling
 Jens Christensen (politiker, 1813-1889) – dansk politiker, medlem af Landstinget
 Jens Moesgaard Christensen (1817-1892) – dansk politiker, MF
 Jens Jørgen Christensen (1830-1912) – dansk politiker, MF
 Jens Christensen (politiker, 1860-1903) – dansk politiker, MF
 J.C. Christensen (1856-1939) – dansk politiker, konseilspræsident (Jens Christian Christensen)
 Jens Christian Christensen (1906-1982) – dansk politiker, MF
 Jens Christensen (borgmester i Ribe Kommune) (1921-2003) – dansk politiker
 Jens Christensen (ambassadør) (1921-2021) – dansk diplomat og ambassadør
 Jens B. Christensen (født 1950) – dansk atlet og træner (Jens Behrend Christensen)
 Jens Christensen (sejlsportsmand) (født 1953) – dansk sejlsportmand
 Jens Peter Christensen (født 1956) – dansk højesteretsdommer
 Jens Ejner Christensen (født 1968) – dansk politiker, borgmester i Vejle og MF